Hauptsatz steht:

 in der Grammatik für einen Satz, der für sich allein stehen kann, siehe Hauptsatz (Grammatik)
 in der Mathematik für einige besonders wichtige Aussagen, siehe Satz (Mathematik)
 in der Physik für die Grundaussagen der Thermodynamik
 in der Musik für eine thematisch zentrale Stelle der Sonatenhauptsatzform, siehe Hauptsatz (Musik)

Siehe auch:
 Obersatz